3 miejscowości w Polsce: 
 Głuchówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Głuchówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki
 Głuchówek – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela